Guaranteed (nummer van Level 42)
 Guaranteed (album van Level 42)
 Guaranteed (Eddie Vedder) - nummer van Eddie Vedder uit 2007